Il doppio del torneo di tennis WTA New Jersey 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Jo Durie e Ann Kiyomura-Hayashi 7-6, 3-6, 6-2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (finale)
 Rosalyn Nideffer /  Barbara Potter (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch /  Hana Mandlíková (quarti di finale)

 Anne Hobbs /  Liz Smylie (primo turno)
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Helena Suková (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Virginia Ruzici (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1984